Apollonia bezeichnet:

Orte in der Antike:

 Apollonia (Albanien), Stadt im heutigen Albanien, und das darauf zurückzuführende Titularbistum Apollonia
 Apollonia (Assyrien), nach ihr wurde die umliegende Region Sittakene auch Apolloniatis genannt
 Apollonia (Bithynien), Insel an der Küste von Bithynien an der südlichen Schwarzmeerküste
 Apollonia (Karien), Stadt Karien am Salbakos-Gebirge in der Türkei
 Apollonia (Kreta), Stadt auf Kreta, eventuell identisch mit Eleutherna
 Apollonia (Südkreta), antike Stadt an der Südküste von Kreta
 Apollonia (Kyrenaika), antike Stadt bei Kyrene im heutigen Libyen
 Apollonia (Lykien), Stadt in Lykien, heute Türkei
 Apollonia (Mysien), Stadt am Fluss Rhyndakos in Mysien, heute Türkei
 Apollonia (Ostgriechenland), Stadt in Ostmakedonien oder Thrakien
 Apollonia (Phrygien), Stadt in Phrygien (mitunter auch zu Pisidien gerechnet), heute Türkei
 Apollonia Mygdoniorum, Stadt auf Chalkidike in Griechenland
 Apollonia Pontica, Stadt in Thrakien am Schwarzen Meer, heute Bulgarien
 Apollonia (Judäa), späterer Name von Arsuf, heute Israel
 Apollonia auf Sizilien, das heutige San Fratello

heutige Orte:

 Apollonia (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Volvi, griechische Region Zentralmakedonien
 Apollonia (Madytos), Dorf im Gemeindebezirk Madytos der Gemeinde Volvi, griechische Region Zentralmakedonien
 Apollonia (Sifnos), Stadtbezirk auf Sifnos, griechische Region Südliche Ägäis
 Apollonia (Milos), Dorf auf Milos, griechische Region Südliche Ägäis
 Apollonia (Wisconsin), Ort im Rusk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Fort Appolonia, ein Fort in Ghana

Personennamen:

 Apollonia (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Apollonia von Alexandria, eine Heilige

Schiffe, Yachten und Boote:

 Apollonia (Schiff), das ehemaliges Eisenbahnfährschiff Götaland (Schiff)
 Apollonia (Schiff, 1968), Kriminalfall des Jahres 1981, siehe Apollonia (Kriminalfall)

Weiteres:

 Apollonia (Fest), ein antikes griechisches Fest zu Ehren des Gotte Apollon
 Apollonia (Film), ein deutscher Film aus dem Jahr 2005
 (358) Apollonia, einen Asteroiden
 Festival der Künste Apollonia, ein Festival in Bulgarien

Siehe auch:
 St. Apollonia (Begriffsklärung)
 Apolonia